2-й гвардейский авиационный Брянский корпус дальнего действия (2-й гв. ак дд) —соединение дальней бомбардировочной авиации Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 
 2-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия;
 2-й гвардейский Брянский авиационный корпус дальнего действия;
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный Брянский корпус (второго формирования);
 70-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный Брянский корпус.

Создание корпуса 
2-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия создан 20 мая 1943 года во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны № ГКО-3275сс от 30 апреля 1943 года
1. Сократить авиадивизии 90-самолётного состава, имеющиеся в авиации ДД, до 60-самолётного состава и сформировать из них авиационные корпуса ДД, по 2 авиадивизии в каждом корпусе…3. Авиакорпусам ДД, формирующимся из гвардейских авиадивизий — присвоить звание гвардейских авиакорпусов ДД.…4. Сформировать к 1 июня 1943 года:… 2 гвардейский авиакорпус ДД (на самолётах ИЛ-4)…6. Назначить: Командиром 2 гвардейского авиакорпуса ДД — генерал-майор авиации тов. Логинова…"

Преобразование корпуса 
2-й гвардейский авиационный Брянский корпус дальнего действия 17 января 1945 года преобразован во 1-й гвардейский Брянский бомбардировочный авиационный корпус

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 20 мая 1943 года по 17 января 1945 года, всего 609 дней

Командир корпуса 
 генерал-майор авиации Логинов, Евгений Фёдорович. Период нахождения в должности: с 20 мая 1943 года по 13 марта 1944 года
 генерал-лейтенант авиации Логинов, Евгений Фёдорович. Период нахождения в должности: с 13 марта 1944 года по 17 января 1945 года

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса 
 2-я гвардейская авиационная Севастопольская дивизия дальнего действия
 3-й гвардейский авиационный Смоленский Краснознамённый полк дальнего действия (Ил-4)
 18-й гвардейский авиационный Севастопольский Краснознамённый полк дальнего действия (Ил-4)
 327-й бомбардировочный авиационный полк (Ил-4, Ер-2)
 8-я гвардейская авиационная Орловская дивизия дальнего действия
 8-й гвардейский авиационный Ржевский Краснознамённый полк дальнего действия (Ил-4)
 19-й гвардейский бомбардировочный авиационный Рославльско-Катовицкий Краснознамённый полк (Ил-4)
 329-й бомбардировочный авиационный полк (Ер-2)
 112-й авиационный полк ночных охотников-блокировщиков дальнего действия, 10 января 1944 года переименован в 26-й гвардейский авиационный полк ночных охотников-блокировщиков дальнего действия (в оперативном подчинении командира корпуса (A-20G и В-25))

С 21 декабря 1944 года в соответствии с Постановлением ГКО СССР от 06.12.1944 г. в состав корпуса вошли:
 3-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия:
 10-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (Ил-4);
 20-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (Ил-4);
 332-й авиационный полк дальнего действия Ер-2;
 7-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия:
 9-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (Ил-4);
 21-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (Ил-4);
 328-й авиационный полк дальнего действия Ер-2;

Участие в операциях и битвах 
 Курская битва — 5 июля 1943 года по 25 августа 1943 года.
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Брянская операция — с 17 августа 1943 года по 3 октября 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Смоленско-Рославльская операция — с 15 сентября 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Воздушная операция против Финляндии — с 6 февраля 1944 года по 27 февраля 1944 года.
 Псковская наступательная операция — с 9 марта 1944 года по 15 апреля 1944 года.
 Крымская операция — с 8 апреля 1944 года по 12 мая 1944 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Ясско-Кишиневская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.

Гвардейские части 
 112-й авиационный полк ночных охотников-блокировщиков дальнего действия переименован в 26-й гвардейский авиационный полк дальнего действия

Почётные наименования 
 2-му гвардейскому авиационному корпусу дальнего действия 27 мая 1944 года за отличие в боях при форсировании реки Десна и при овладении важнейшими опорными пунктами обороны немцев на рубеже реки Десна, крупными промышленными центрами – городами Брянск и Бежица присвоено почётное наименование «Брянский» 
 2-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия присвоено почётное наименование «Севастопольская»
 8-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия присвоено почётное наименование «Орловская»
 19-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия 25 сентября 1943 года за отличия в боях при форсировании реки Днепр и овладении штурмом городов Смоленск — важнейшего стратегического узла обороны немцев на западном направлении, и Рославль — оперативно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении на основании приказа Верховного Главнокомандующего присвоено почетное наименование «Рославльский».
 26-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия за отличие в боях при овладении областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) — оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении присвоено почётное наименование «Брестский».

Благодарности Верховного Главного Командования 
 За отличие в боях при овладении штурмом крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море городом Севастополь.
 За отличия в боях при прорыве обороны немцев на Могилевском направлении и форсировании реки Проня западнее города Мстиславль, при овладении районным центром Могилевской области — городом Чаусы и освобождении более 200 других населённых пунктов, среди которых Черневка, Ждановичи, Хоньковичи, Будино, Васьковичи, Темривичи и Бординичи<.
 За отличие в боях при овладении  столицей Советской Белоруссии городом Минск – важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.
 За отличие в боях при овладении  областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) – оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.

Герои Советского Союза 

  Алексеев Николай Алексеевич, гвардии майор, штурман 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4066
  Бурлуцкий Павел Иванович, гвардии подполковник, командир 26-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда не вручена в связи с гибелью
  Киньдюшев Иван Иванович, гвардии майор, заместитель штурмана 26-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4438
  Кондрин Сергей Фёдорович, гвардии майор, командир эскадрильи 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4065
  Кочнев Владимир Георгиевич, гвардии капитан, командир эскадрильи 26-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда не вручена в связи с гибелью
  Назаров Алексей Тимофеевич, гвардии подполковник, заместитель командира 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4064
  Петушков Алексей Свиридович, гвардии подполковник, заместитель командира 3-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5095
  Романов Владимир Фёдорович, капитан, штурман звена 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4067
  Соколов Сергей Николаевич, гвардии подполковник, заместитель по политической части командира 3-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5096
  Ткаченко Андрей Яковлевич, гвардии майор, командир эскадрильи 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 ноября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5114

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Авиационные корпуса дальнего действия СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские корпуса СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году